Murray Hill ist der Name folgender Orte:

 Murray Hill (Kentucky), Stadt in Kentucky
 Murray Hill (Manhattan), Stadtviertel in Manhattan, New York City
 Murray Hill (Queens), Stadtviertel in Queens, New York City
 Murray Hill (New Jersey), gemeindefreies Gebiet in New Jersey
 Murray Hill (Cleveland), Teil von Little Italy, Cleveland
 Murray Hill (Jacksonville)
 Murray Hill (Pennsylvania)

Murray Hill steht für:
 Murray Hill (Darsteller), Drag King aus New York City
 Murray Hill (Stück), Broadwaystück von Leslie Howard (1927)
 Murray Hill (Weihnachtsinsel), Erhebung auf der Weihnachtsinsel
 Murray Hill (Delhi), denkmalgeschütztes Gebäude in Delhi, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Murray Hill (Schrift), Designer-Werbeschreibschrift

Siehe auch:
 Murray Hill School